John Renton ist der Name folgender Personen:

* John Renton (Seemann) (Jack Renton; um 1850–1878), schottischer Seemann
 John Renton (Geologe) (Jack Renton; 1933–2020), US-amerikanischer Geologe 
 John Campbell Renton (1814–1856), britischer Politiker